Проценки — название населённых пунктов на Украине:
 
 Проценки — село в Глобинском районе Полтавской области.
 Проценки — село в Зеньковском районе Полтавской области.
 
 Проценко (дворянский род)